Димитър Бойчев може да се отнася за:

 Димитър Бойчев (скулптор)
 Димитър Бойчев (политик)